El topónimo James City puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos:

 James City, un lugar designado por el censo en el estado de Carolina del Norte;
 James City, un área no incorporada en el estado de Pensilvania;
 James City, un condado en el estado de Virginia.